Le Amway Center est une salle omnisports située à Orlando en Floride. Il est le domicile du Magic d'Orlando de la National Basketball Association et des Solar Bears d'Orlando de la East Coast Hockey League, il est le quatrième plus grand aréna de l'état de la Floride derrière le FLA Live Arena de Sunrise et du FTX Arena de Miami et de l'Amalie Arena de Tampa. Il est actuellement le plus grand amphithéâtre de la East Coast Hockey League.

Histoire

Événements 
 Lady Gaga, 
 Britney Spears, dans le cadre de son Femme Fatale Tour le 
 NBA All-Star Game 2012, 
 Orlando Music Festival, à partir de 2014
 Royal Rumble 2016, le 
 NXT TakeOver Orlando, le 
 WWE Hall of Fame, le  et WrestleMania 33 au Camping World Stadium le .
 SummerSlam 2020, le 
 Payback 2020, le 
 Hell in a Cell 2020, , le 
 Survivor Series 2020, le

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Magic d'Orlando
 Orlando Predators
 Amway Arena
 Liste des salles omnisports par capacité

Liens externes 
 
  Images du Orlando Events Center

Équipement sportif achevé en 2010
Stade multifonction aux États-Unis
Salle de basket-ball en Floride
Aréna de la NBA
Stade de football américain en Floride
Aréna de la AFL
Patinoire de hockey en Floride
Salle de catch aux États-Unis
Stade portant le nom d'une entreprise
Sport à Orlando (Floride)
Catch à Orlando (Floride)
Magic d'Orlando
Salle de concert aux États-Unis